Хосе Антоніо Тейшейра Вітьєнес, відомий як Тейшейра Вітьєнес II (Сантандер, Кантабрія, 18 липня 1970), — колишній іспанський футбольний арбітр.
 Фернандо Тейшейра Вітьєнес, відомий як Тейшейра Вітьєнес I (Сантандер, Кантабрія, 28 липня 1971), — колишній футбольний арбітр.